Dellagiovanna ist der Familienname folgender Personen:
 Giorgio Dellagiovanna (1941–2013), italienischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Della Giovanna